Камбул има више значења:

 Камбул (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Камбул (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Камбул (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику